P68 ou P.68 peut faire référence à :
 Ford P68, un prototype de voiture de course ;
 HMS Venturer (P68), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Partenavia P.68, un avion léger italien.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres